Horjany ist:

 der Name einer Region in der Oberlausitz, siehe Horjany

 der Name mehrerer Orte in der Ukraine (ukrainisch Горяни)

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Horjany (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar, siehe Horjany (Bar)
 Stadtteil der Stadt Uschhorod, siehe Horjany (Uschhorod)